Натуральне число 1573
 1573 рік до нашої ери
 1573 рік нашої ери